Антонините () са третата династия от създаването на Римската империя, наречена в чест на император Антонин Пий, управлявала от 96 до 192 г.

Това време се нарича, заради добрите отношения със Сената, период на Петимата добри императори:
 Нерва
 Траян
 Адриан
 Антонин Пий
 Марк Аврелий, заедно с Луций Вер
 Комод

Нерва-Траянова династия

Антонинова династия

Източници 

 P. Petit, Histoire générale de l'Empire romain, tome I (ré-édition par les Editions du Seuil, collection Points histoire) – ISBN 2-02-004969-4
 J. Wacher (ed.), The Roman World, vol. 1, ed. Routledge, London, New-York, 2002 [1987]

Римски имперски династии
Нерво-Антонинова династия
Римски императори